Dunlop World Challenge – torneo di tennis 
IAAF World Challenge – circuito di meeting di atletica leggera